Preny kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Prény, departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est,

Litauen 

 Prienai, stad,